Velika nagrada Francije je bila četrta dirka Formule 1 v sezoni 1965. Odvijala se je 27. junija 1965.

Denny Hulme se je prvič uvrstil med dobitnike točk.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 40
| 1:41:38,4
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  Jackie Stewart
| BRM
| 40
| + 26,3 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 2
|  John Surtees
| Ferrari
| 40
| + 2:33,5
| 4
| 4
|-
! 4
| 16
|  Denny Hulme
| Brabham-Climax
| 40
| + 2:53,1
| 6
| 3
|-
! 5
| 10
|  Graham Hill
| BRM
| 39
| +1 krog
| 13
| 2
|-
! 6
| 36
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 39
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 8
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 39
| +1 krog
| 10
| 
|-
! 8
| 4
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 36
| Trčenje
| 3
| 
|-
! 9
| 30
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 34
| Gorivo
| 15
| 
|-
! Ods
| 18
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 23
| Vzmetenje
| 9
| 
|-
! Ods
| 34
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 21
| Alternator
| 11
| 
|-
! Ods
| 24
|  Chris Amon
| Lotus-BRM
| 20
| Gorivo
| 8
| 
|-
! Ods
| 22
|  Innes Ireland
| Lotus-BRM
| 18
| Menjalnik
| 17
| 
|-
! Ods
| 14
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 16
| Motor
| 5
| 
|-
! Ods
| 26
|  Richie Ginther
| Honda
| 9
| Vžig
| 7
| 
|-
! Ods
| 28
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 4
| Vžig
| 16
| 
|-
! Ods
| 20
|  Jochen Rindt
| Cooper-Climax
| 3
| Trčenje
| 12
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1965
1965